El apellido Hayden corresponde a:

Lugares 
 Hayden (Alabama), pueblo ubicado en el condado de Morgan en el estado estadounidense de Alabama.
 Hayden (Idaho), ciudad ubicada en el condado de Kootenai en el estado de Idaho.

Personalidades 
Brent Hayden, nadador canadiense.
Ferdinand Vandeveer Hayden, geólogo estadounidense.
M.Victoria Hayden, botánica estadounidense.
Mary Elise Hayden, actriz estadounidense.
Melissa Hayden, bailarina canadiense.
Michael Hayden, militar estadounidense.
Nicky Hayden, piloto.
Pamela Hayden, actriz estadounidense.
Russell Hayden, actor estadounidense.
Sterling Hayden, actor estadounidense.
Tom Hayden, político estadounidense.
Hayden Panettiere, actriz estadounidense.
Hayden Christensen, actor canadiense.

Personajes de ficción 
Christopher Hayden, personaje de la serie de televisión norteamericana Gilmore Girls.